Брюї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 135 км на північ від Марселя, 50 км на захід від Гапа.

Історія 

1-7-2017 Брюї, Монморен i Сент-Марі було об'єднано в новий муніципалітет Вальдуль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Брюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи